Суперкубок Германии по футболу 2012 года () — 13-й официальный розыгрыш Суперкубка Германии, который с 2010 года проводится ежегодно. В Суперкубке Германии встречаются чемпионы Бундеслиги и обладатели Кубка Германии предыдущего сезона.

Матч состоялся 12 августа 2012 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. В нём встретились непримиримые соперники, чемпион Бундеслиги и одновременно обладатель Кубка Германии дортмундская «Боруссия» и клуб, занявший второе место в Бундеслиге, — мюнхенская «Бавария».

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Германии по футболу 2011/2012
 Кубок Германии по футболу 2011/2012
 Суперкубок Германии по футболу

Суперкубок Германии
2012
Спортивные соревнования в Мюнхене
События 12 августа
Август 2012 года
Спорт в Германии в 2012 году